

Geografia 
 Espiritu – municipalità di quarta classe delle Filippine
 Espíritu – villaggio boliviano del dipartimento di Pando
 Espíritu – villaggio boliviano del dipartimento di Santa Cruz

Persone 
 Espíritu – wrestler messicano
 Victor Espiritu – ex ciclista filippino

Altro 
 Espíritu – gruppo musicale progressive rock argentino